Kožlí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kožlí, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Kožlí, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina